Lewisham désigne peut désigner :

Géographie

Afrique du Sud 
 Lewisham, une ville de la province de Gauteng.

Angleterre 
 Lewisham, une aire dans le Borough londonien de Lewisham
 Borough londonien de Lewisham, un district de Londres.
 Lewisham, une station du métro de Londres.

Australie 
 Lewisham, une ville située dans le Conseil de Marrickville.